Georg von Werthern ist der Name folgender Personen:

* Georg von Werthern (Rat) (1515–1576), sächsischer Rat
 Georg von Werthern (Staatsmann) (1581–1636), kursächsischer Staatsmann
 Georg von Werthern (Minister) (1663–1721), kursächsischer Minister
 Georg von Werthern (Politiker) (1700–1768), deutscher Politiker
 Georg von Werthern (Diplomat) (1816–1895), deutscher Diplomat